Damernas 100 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes 10–11 augusti 2016 i Estádio Aquático Olímpico.

Resultat

Försöksheat

Semifinaler

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referenser

Simning vid olympiska sommarspelen 2016